In der nachfolgenden Liste sollen alle Würzburger Domherren bis zur Säkularisation 1802 zusammengestellt werden. Die Mitglieder des Domkapitels des neu gegründeten Bistums ab 1818 siehe eigene Liste (noch zu erstellen).
Kleriker im Bistum Würzburg hatten häufig mehrere kirchliche Ämter inne. Domherren sind auch als Bischöfe von Würzburg bekannt (siehe Liste der Bischöfe von Würzburg). Mehrfach sind auch Geistliche zugleich im Bistum Bamberg als Bischöfe oder Fürstbischöfe (siehe Liste der Erzbischöfe und Bischöfe von Bamberg und Liste der Bamberger Domherren) vertreten. Viele stammen aus adeligen Familien, zum Teil auch aus Franken (siehe auch Liste fränkischer Rittergeschlechter).

Dompröpste

Domdechanten

Kanoniker

Literatur 
 Würzburg … Verzeichnis der Capitular-Herren. In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste, Bd. LIX Wor–Wuq. Johann Heinrich Zedler, Leipzig und Halle 1749, Sp. 1288–1329 (Google-Books)

Einzelnachweise 

Wurzburg
!